Niemcy:
 Volkerode – dzielnica gminy Rosdorf w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Getynga
 Volkerode – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Eichsfeld